Ammon steht für:
 Ammon, Stammvater der Ammoniter, siehe Ben-Ammi
 Ammon (Staat), antiker Staat im Nahen Osten
 Ammon, ägyptischer Gott, siehe Amun
 Ammon (Mönch) (um 288–vor 356), christlicher Mönch aus Ägypten
 Ammon (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ammon (bayerisch-sächsisches Adelsgeschlecht)
 Ammon (preußisches Adelsgeschlecht)

Ammon ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ammon (Idaho), im Bonneville County
 Ammon (Missouri), im Boone County – nicht mehr existent
 Ammon (North Carolina), im Bladen County
 Ammon (Virginia), im Amelia County
 Ammon (Wyoming), im Converse County
 Ammon Ford, im Bladen County, North Carolina

geografischer Objekte:
 Ammon Airport, Airport im Cochise County, Arizona
 Ammon Extension Canal, Kanal im Bonneville County, Idaho
 Ammon Lateral, Kanal im Bonneville County, Idaho
 Ammon Park, Park im Bannock County, Idaho
 Amon G Carter Stadium - Texas Christian University, Stadion und Park im Tarrant County, Texas

Siehe auch:
 Ammon Creek
 Amon
 Amonn
 Ammons